Bandinu – cognome italiano
 Bachisio Bandinu – antropologo italiano